Huet du Pavillon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Huet du Pavillon
 Édouard Huet du Pavillon